Mbochi ou mbosi peut désigner :
 les Mbochi, un peuple de la République du Congo
 le mbochi, une langue bantoue